Ernst Stiefel ist der Name folgender Personen:

* Ernst Stiefel (Politiker) (1887–1947), Schweizer Landwirt und Politiker 
 Ernst Stiefel (Maler) (1892–1952), Schweizer Maler und Grafiker
 Ernst C. Stiefel (Ernst Carl Stiefel; 1907–1997), deutsch-amerikanischer Jurist